Сезон 2014 года — 19-й сезон в истории футбольного клуба БАТЭ из Борисова, а также 17-й подряд, в котором команда участвует в Высшей лиге Чемпионата Беларуси.

15 марта БАТЭ выиграл первый приз в сезоне: в матче за Суперкубок Беларуси со счетом 1:0 был обыгран футбольный клуб «Минск». Таким образом, борисовчане стали четырёхкратными обладателями этого трофея.

26 августа, обыграв словацкий «Слован», БАТЭ в четвёртый раз в своей истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.

9 ноября, обыграв новополоцкий «Нафтан», борисовчане в 11-й раз в истории и 9-й раз подряд стали Чемпионами Беларуси.

Состав и статистика игроков

Форма 
С сезона 2014 года новым техническим партнером клуба стала испанская компания Joma, которая разработала для команды новый эксклюзивный дизайн формы.

Титульный спонсор остался прежним — это белорусская страховая компания «Белгосстрах», название и логотип которой нанесены на майки игроков.

Презентация формы для сезона 2014 года прошла 20 января. Основной комплект формы: жёлтые майки и трусы; на майке по центру — широкая синяя полоса, на которой размещены эмблема клуба и логотип спонсора белого цвета. Гостевой комплект — синий с жёлтыми элементами. Логотип и название спонсора — жёлтого цвета. На левом плече расположен логотип сотового оператора velcom.

14 августа 2014 года было объявлено о начале сотрудничества ФК БАТЭ с компанией Herbalife, чьё название появилось на обратной стороне игровых маек, используемых в играх внутренних соревнований.

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Предсезонные, товарищеские матчи

Суперкубок Беларуси 
См. также: Суперкубок Беларуси 2014

Кубок Беларуси 2013/2014 
См. также: Кубок Беларуси 2013/14

Чемпионат Беларуси 
См. также: Чемпионат Беларуси по футболу 2014

Результаты по турам

Статистика выступлений

Матчи

Первый этап 
Первый круг

Второй круг

Второй этап 
Первый круг

Второй круг

Турнирная таблица 
Группа А. Итоговое положение

М = матчей сыграно; В = матчей выиграно; Н = матчей сведено вничью; П = матчей проиграно; МЗ = мячей забито; МП = мячей пропущено; РМ = разница забитых и пропущенных мячей; О = очков набрано.

Лига чемпионов УЕФА 
См. также: Лига чемпионов УЕФА 2014/15

Квалификация 
Второй квалификационный раунд

Жеребьёвка 2-го квалификационного раунда, которая прошла 23 июня 2014 года в швейцарском Ньоне, определила в соперники борисовчанам албанский клуб «Скендербеу».

* БАТЭ прошёл в следующий раунд по «правилу выездного гола».

Третий квалификационный раунд

Плей-офф раунд

Групповой этап 
См. также: Лига чемпионов УЕФА 2014/2015. Групповой этап

Матчи

 Кубок Беларуси 2014/2015 См. также: Кубок Беларуси 2014/15''

Согласно жеребьёвке, соперником борисовчан по 1/4 финала стал гродненский «Неман». Подробнее см. ФК БАТЭ в сезоне 2015.

Статистика выступлений игроков

Бомбардиры 

В скобках — голы с пенальти.

Ассистенты

Матчи «на ноль»

Командная статистика

Статистика по турнирам

Дополнительные показатели 

В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Тактические схемы

Примечания

Ссылки 

2014
БАТЭ